Il singolare del torneo di tennis Kroger St. Jude International 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Mark Philippoussis che ha battuto in finale Michael Chang 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Marcelo Ríos (semifinali)
 Michael Chang (finale)
 Michael Chang (semifinali)
 Mark Philippoussis (Campione)
 Gustavo Kuerten (quarti di finale)
 Todd Woodbridge (secondo turno)
 Jim Courier (secondo turno)
 Grant Stafford (terzo turno)

 Richard Fromberg (quarti di finale)
 Tommy Haas (secondo turno)
 Jason Stoltenberg (terzo turno)
 Mark Woodforde (quarti di finale)
 Sjeng Schalken (terzo turno)
 Byron Black (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (terzo turno)
 Vince Spadea (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Kroger St. Jude International 1998